Freunde steht für:

 Personen, zu denen eine Freundschaft unterhalten wird
 Freunde, Eigenbezeichnung der Religiösen Gesellschaft der Freunde, siehe Quäkertum

Werktitel:
 Freunde (Erzählung) von Hermann Hesse (1908)
 Freunde (1945), österreichischer Film von E. W. Emo
 Freunde (Weltmärchenbuch) von Frauke und Erich Hofacker (1968)
 Freunde (Kinderbuch) von Helme Heine (1982)
 Polizeiruf 110: Freunde, deutscher Kriminalfilm von Klaus Grabowsky (1984)
 Tatort: Freunde, deutscher Fernsehkrimi von Klaus Emmerich (1986)
 Freunde – Keinen Bock auf Bullen, deutscher Film von Martin Eigler (2000)
 Freunde (2001), deutscher Kurzfilm von Jan Krüger
 Freunde (Fernsehserie) von Pro7 (2003–2006)
 Freunde (2021), Film von Rick Ostermann

 Die Freunde steht für:
 Die Freunde (Ludwig Tieck), Erzählung von Ludwig Tieck (1797)
 Die Freunde (Arnold Wesker)
 Die Freunde (Ludwig Turek)
 Die Freunde (Raupach)

Siehe auch:
 Zwei Freunde (Begriffsklärung)
 Fünf Freunde (Begriffsklärung)

 Freund (Begriffsklärung)
 Freundin (Begriffsklärung)